Le championnat du Brésil de football 2001 est la manifestation de 2001 du championnat du Brésil de football qui détermine chaque année un champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division.

Participants 

Après avoir laissé l'organisation du championnat 2000 au Club des 13, la CBF décida de reprendre l'organisation des championnats du Brésil.
Pour éviter des conflits judiciaires elle décida de garder en première division tous les participants du module bleu auxquels s'ajoutent
 AD Sao Caetano pour ses exploits dans la copa João Havelange
 Paraná Clube et Botafogo FR pourtant relégués en  lors du championnat 1999.

Saison Régulière 

J = Matchs joués; G = Matchs gagnés; N = Matchs nuls; P = Matchs perdus; + = Buts pour; - = Buts contre; GD = différence de buts; Pts = Points; C = Champion; R = Relégué; Q = qualifié pour la phase finale

Les clubs en bleu disputeront la phase finale. Les quatre derniers clubs joueront en seconde division, et seront remplacés par 1 Paysandu SC ,  2 Figueirense FC. L'effectif de la première division étant ramené à 26 clubs

Phase finale

1/4 de finale 

 AD Sao Caetano;         0-0 (ap),       EC Bahia   : qualifié Sao Caetano pour son meilleur classement dans la 

 Clube Atlético Paranaense ;        2-1,        São Paulo FC

 Fluminense FC;         1-1,        AA Ponte Preta    (2-1) après prolongation

 Atlético Mineiro;          3-0,          Grêmio Porto Alegre

1/2  finales 

 AD Sao Caetano    2-1;     Atlético Mineiro

 Clube Atlético Paranaense         3-2;      Fluminense FC

Finale 

 Clube Atlético Paranaense          4-2;    1-0  AD Sao Caetano

2001
Brésil
Sport au Brésil en 2001